L'Issoire est le nom porté par plusieurs rivières française dont :
 un affluent de la Boulogne
 un affluent de la Vienne